Schischkow oder Shishkov ist der Familienname folgender Personen:

 Leon Nikolajewitsch Schischkow (1830–1908), russischer Chemiker
 Wjatscheslaw Jakowlewitsch Schischkow (1873–1945), russischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Schischkoff
 Žižkov